Cornaredo bezeichnet:

 Lugano-Cornaredo, einen Stadtteil der Schweizer Stadt Lugano
 das Stadio di Cornaredo, ein multifunktionales Stadion in der Stadt Lugano
 Cornaredo (Lombardei), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Mailand